

Cinema 
 Belfagor – serial cinematografico del 1927 diretto da Henri Desfontaines
 La mortale trappola di Belfagor - film italiano del 1966 diretto da J.W. Wilson
 Belfagor - Il fantasma del Louvre – film del 2001, diretto da Jean-Paul Salomé

Editoria 
 Belfagor – rivista letteraria italiana del Novecento

Guerra 
 Belfagor – soprannome popolare del monumento alla Resistenza di Lodi

Letteratura 
 Belfagor – personaggio leggendario che ha ispirato racconti, spettacoli e film
 Belfagor arcidiavolo – talvolta abbreviato in Belfagor, è una novella di Niccolò Machiavelli
 Belfagor – romanzo di Arthur Bernède del 1925

Matematica 
 Numero di Belfagor – in matematica è un primo palindromo, un numero primo che è anche un numero palindromo

Mitologia 
 Belfagor – idolo o divinità caldea, in seguito identificato con un demone o diavolo dalla tradizione cristiana

Musica 
 Belfagor – opera lirica di Ottorino Respighi del 1923

Televisione 
 Belfagor o Il fantasma del Louvre – miniserie televisiva francese del 1965 diretta da Claude Barma
 Belfagor – serie animata francese del 2001